Víctor Bolívar Galiano (Alcalá la Real, provincia de Jaén, 21 de septiembre de 1962) es un médico y escritor español.

Biografía 
Polifacético humanista, Víctor Francisco Bolívar Galiano ejerce la Pediatría en Granada, donde desarrolla su labor profesional y artístico-literaria. Nacido en Alcalá la Real, Jaén, el 21 de septiembre de 1962.

Es miembro de una familia de origen cordobés y jienense, que se trasladó a Granada en 1971, cuya proyección social científica y artística es muy diversa.

Su padre, José Bolívar Gómez de Urda, (1934-2018) reconocido paleógrafo e investigador genealógico, ha contribuido al conocimiento histórico de Andalucía y de su pueblo natal (ciudad de frontera cristiano árabe) por lo que el Ayuntamiento de Alcalá la Real le brindó un homenaje en 2015. Comparte la afición a la escritura con su hermano José Bolívar Galiano, abogado, que ha destacado en el campo de la novela, siendo tres veces finalista del Premio Fernando Lara, de editorial Planeta, durante los años 2001 con La Lechuza. En 2013 con La jueza de instrucción y por tercera vez en 2015 con La vida secreta de don Quijote.

Casado con Marina Arroyo, profesora de Educación Infantil, Víctor es padre de tres hijos (dos de los cuales son médicos -traumatólogo y anestesista- y el tercero estudia Medicina) y tiene cinco nietos.

Actividad científico profesional 

Tras realizar entre 1987 y 1990 la especialidad de Pediatría como Médico Interno Residente, en el Centro Materno Infantil del Hospital Virgen de las Nieves, se doctoró en Medicina y Cirugía “cum laude” por la Universidad de Granada en 1991.
Premio Nutrición Infantil "Profesor Antonio Galdó" por su trabajo "Valoración del paciente pediátrico sometido a intervención quirúrgica", otorgado en 1991 por la Sociedad de Pediatría de Andalucía Oriental.

Es miembro numerario de la Asociación Española de Pediatría, de la Sociedad Española de Pediatría y Atención Primaria (SEPEAP). y de la Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Andalucía. Siendo Vocal por Andalucía Oriental de la SEPEAP, fue vicepresidente del XX Congreso Nacional, celebrado en Granada en octubre de 2006, y ha participado como moderador o ponente en numerosos congresos y reuniones científicas relacionadas con su especialidad a nivel nacional.

Perteneció al Consejo de Redacción del Boletín Terapéutico Andaluz (BTA) entre 1994 y 2011; publicación destinada al colectivo de facultativos de Andalucía, coordinada por Centro Andaluz de Información del Medicamento, CADIME de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). Y fue articulista de temas médicos en revistas como Anales Españoles de Pediatría, Pediatría Integral, Opinión Médica y Mi Pediatra.

Coeditor y coautor del Tratado de Pediatría Extrahospitalaria, obra encargada por la SEPEAP.

En 2009, fue acreditado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía con el Nivel de Experto en Pediatría de Atención Primaria.

En abril de 2019, interviene en el XVII Congreso de Estudiantes Facultad de Medicina de Granada con una ponencia sobre La Entrevista Clínica, donde realiza una dramatización didáctica con actores de carne y hueso de la compañía teatral Casi Siempre, valiéndose de su dualidad de médico y dramaturgo para ilustrar a los futuros médicos de Granada.

Desde 2008 trabaja como médico pediatra titular en el Centro de Salud Gran Capitán, en Granada, dependiente del Servicio Andaluz de Salud, después de haber ejercido desde 1991 en las Zonas de Salud de Santa Fe, Pinos Puente, Chana y Fígares, dentro del Distrito Sanitario Granada.

Actividad artístico literaria 
Miembro asociado de CEDRO desde 2006 y de SGAE desde 2018.
Ha publicado libros en diferentes géneros: poesía, relato, novela (costumbrista, histórica, negra) y teatro. A partir de relatos y canciones propias, ha compuesto numerosas obras teatrales, algunas de ellas musicales, habiendo representado en múltiples escenarios, repetidas veces, desde 2010. 

Autor de cuatro libros de versos Poemas I, 1976; Poemas II, 1977; Cincuenta para hallarte, 1979; y Colección entre tú y yo, 1983; haciéndose eco de tal actividad juvenil la revista literaria Manxa, del Grupo Guadiana, siendo su primer mentor el poeta manchego Pascual Antonio Beño Galiana y el diario Ideal de Andalucía Oriental, donde ocasionalmente colabora.

Tras dos décadas dedicado casi exclusivamente a la Medicina (entre 1980 a 2000), reactivó su producción literaria en 2001; estimulado por el reconocimiento literario a su hermano Pepe. En 2002 publicó sus jocosos Relatos de amor y fango. Posteriormente la primera novela El tercer nido, una historia de desamor con el Realejo granadino como fondo. De su amor a su tierra, e influido por los conocimientos históricos de su padre, escribió una novela enclavada en la prehistoria andaluza y alcalaína: Sucaelo, donde nace la memoria. En 2007 publicó Autopsia de la novela negra, un manual para escribir género negro, que le fue encargado por la editorial del exministro y editor Manuel Pimentel, quien vio en Bolívar, por su condición de médico y novelista, el autor indicado para explicar los entresijos biológicos y médico-legales de la novela negra.

Gran aficionado a la música, en su mocedad formó parte de los grupos musicales Guajiros, Lantano y Melody, conjunto con el que actuó por pueblos de Andalucía durante el verano de 1984, mientras estudiaba 4º de Medicina y cumplía el servicio militar obligatorio en el Hospital Militar de Granada.

En 2006 fue nombrado Pregonero de las Fiestas Patronales de Alcalá la Real, organizadas por la Cofradía Virgen de las Mercedes.

En 2009, junto con un grupo de amigos altruistas, fundó la Compañía teatral Casi Siempre. Como dramaturgo, es autor y director de numerosas obras teatrales.

Con el musical Casi siempre brilla el sol debutó como autor teatral en enero de 2010. Un guion en el que fusionó dos relatos suyos (Psicoterapia de grupo y El supermercado hundido), que aderezó con sus primeras canciones de mocedad, sobre la base de un teclado sintetizador Roland, y cuya puesta en escena contó con la colaboración de más de veinte amigos y familiares, que ensayaron desde la Navidad de 2008. La recaudación se destinó en ayuda a las víctimas del terremoto de Haití. Y la obra sirvió de homenaje al voluntariado misionero, como lo fue su profesor marista Servando Mayor, asesinado en el Congo, en las revueltas intertribales de 1996. Casi siempre brilla el sol fue tan reconocida y aclamada que supuso el arranque de la singladura teatral, dando nombre a la Compañía con tanta ilusión formada.

A fines del 2010 estrenó el Musical Libélula y Pecado, en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de Granada, el 16 de diciembre de 2010, dirigiendo a alumnos de 4º curso de dicha Facultad, a beneficio de la ONG Médicos sin Fronteras.
Al año siguiente, compuso La noche antes del Día, un musical en honor a San Vicente de Paúl, fundador de Las Hijas de la Caridad, con motivo del 350 aniversario de su defunción.  Con varias representaciones benéficas, entre ellas para el Comedor de Transeúntes del Regina Mundi.

Con la comedia Penúltima Navidad en los Cárpatos, estrenada en el colegio Regina Mundi, participó en el Certamen de Teatro no profesional "Villa de Alhendín" bajo el título  Tu lövly en mis Cárpatos  No obtuvo ningún premio. Pero fue bien aplaudida por el público, de tal manera que el 23 de diciembre de 2016 se repuso a beneficio de la Fundación Escuela Solidaria de Sierra Elvira.

En 2013 estrena, el musical melodramático De la Alhambra al Cielo, en honor a Francisco y Conchita Barrecheguren en la Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro., que fue representado en el Teatro Isabel la Católica en 2014. En ambas ocasiones a beneficio de la Asociación para la Solidaridad. 
También estrenó en 2013 la comedia espacial Destino a Marte, con actores "astronautas" a bordo, a beneficio de la Asociación de Familias Adoptantes Multiétnicas (AFAM), en La casa de la Cultura de Albolote. Fue repuesta en La Zubia, Granada, el 28 de marzo de 2014, a beneficio de la Fundación Hogar San José. Con motivo de la Coronación de la Virgen de la Amargura, también representa dicha comedia en el Centro Cívico del Zaidín, en junio de 2014 a beneficio de la Cofradía conocida por la de El Huerto de los Olivos..

En 2015 presenta la didáctica y divertida comedia en verso Siete Fantasmas y Medio, basada en siete personajes históricos enterrados en Granada (Mariana Pineda, Federico G.ª Lorca, Eugenia de Montijo, Mulhacén, El Gran Capitán, Juana La Loca, y Ganivet) a beneficio de los pacientes con Ataxia de Friedreich (ASOGAF)  que es, poco después, repuesta en el Auditorio La Rural para recaudar fondos para la Fundación Hogar San José de La Zubia.

Este mismo año, el 28 de octubre, estrena La viuda de Cástaras, una tragicomedia de posguerra alpujarreña en Teatro "Isabel La Católica, también a beneficio de la Fundación Hogar San José. Un año después se representa en el Auditorio La Rural a beneficio de Asociación para la Solidaridad, para un proyecto edificante en Honduras.. Para esta obra, se contó con relevantes actrices del teatro amateur de Granada, que se incorporan al elenco de Casi Siempre. Y el 10 de noviembre de 2016 actuó en el Centro Penitenciario de Albolote, ante una entusiasta población reclusa, mixta y confinada, que aplaudió a los personajes honrados y abucheó a los malvados con independencia del nivel dramático de los actores que los encarnaban.

En mayo de 2016, poco después de ser abuelo, Bolívar estrena la comedia ¡Empátame... por amor! en el Teatro Isabel La Católica  obra muy cómica, sobre una alocada promoción de alumnos que se reúnen a los 25 años en un famoso hotel de Granada, donde van a cotejar el rumbo de sus vidas. Doce días después, se repuso para ''ASOGAF con una gran acogida de crítica y público. Entre ambas funciones, imprevisiblemente falleció un querido compañero de la Compañía, el octogenario actor Paco Martín Terreros. El espectáculo debió continuar, por lo que Víctor actuó cubriendo su papel como camarero cantante del hotel.

En 2017, pre-estrena una obra que escribió en 2014: Fray Leopoldo, El Musical. Con quince actores, ante los presos de la cárcel de Albolote. Contiene trece canciones originales de Bolívar y fue compuesta en honor al famoso -y ya beato- Fray Leopoldo de Alpandeire. Dicho musical fue estrenado en el Auditorio La Rural el 23 de marzo de 2017, contándose entre el público con emocionados frailes capuchinos.  

Tal vez fruto de sus funciones altruistas en la cárcel, y con elementos de su "Autopsia de la novela negra", escribió la tragicomedia Cuatro presos para un perdón, presentada el 18 de noviembre de 2016 en La Rural, para la Fundación Don Bosco. En esta concienzuda pieza, Víctor Bolívar encarna a uno de los cuatro presos: Andy, el poeta con discapacidad intelectual. Basada en una penitenciaría experimental de los años cincuenta, fue aclamada en el Teatro Isabel La Católica, , a beneficio de la ONG El Teléfono de la Esperanza 

El 26 de abril de 2018, completa la docena de obras teatrales estrenadas con No hay pareja perfecta: una sucesión de piezas cortas humorísticas sobre el mundo de la pareja, a beneficio de Manos Unidas. Posteriormente, el 16 de junio, se repuso para un proyecto de acogida a personas sin hogar, de la granadina Casa "Madre de Dios".

En septiembre de 2018 publica el libro Teatro Casi Siempre, donde recoge los libretos con fotografías de las doce primeras obras estrenadas con la Compañía CASI SIEMPRE entre 2010 y 2018.

En 2019, la compañía Casi Siempre repone algunas de sus obras, como Libélula y Pecado, con un elenco renovado, para la Asociación para la Solidaridad. Inmerso en el duelo por su padre, fallecido en noviembre de 2018, inicia la escritura de una trilogía que verá la luz en marzo de 2020 bajo el título “Teatro 2020”. En este libro figuran tres tragicomedias: Otoño Súbito, sobre la madurez de las parejas; Tuya es mi sangre, sobre la enfermedad en el amor; y Más Acá del Allá, donde explora la transición que sigue a la muerte. A pesar de la seriedad de esta trilogía, Bolívar deja su impronta humorística en las tres piezas teatrales.  

En abril de 2020, tras el estallido de la pandemia, se tuvo que cancelar el estreno de la obra “Tuya es mi sangre.” Centrado exclusivamente en su labor asistencial en el centro de Salud Gran Capitán  y tras superar una hospitalización por neumonía en octubre de 2020, Víctor Bolívar retoma su afición y escribe otras tres comedias -ya suman dieciocho- que recoge en su libro Teatro 2021, publicado en septiembre de 2021: Vecinos de cólera, sobre el brote de cólera que aconteció en la provincia de Granada en 1979; Las Locas de Montepulciano, acerca de unas supuestas últimas internadas en un hospital psiquiátrico, clausurado en La Toscana en los años ochenta y cierra esta trilogía ¡Embárcame Noé! que versa sobre una hipotética catástrofe ante la posible caída de un meteorito en el Atlántico; todas ellas en clave de humor. En septiembre de 2021, el diario Ideal de Granada lanza el reportaje que había realizado con motivo del décimo aniversario de la fundación de la Compañía Casi Siempre. La comedia Vecinos de Cólera se estrenó el 23 de octubre de 2021, con varias exitosas reposiciones en otoño. 

En enero de 2022, Casi Siempre participa en el XXV Festival Rompefronteras, organizado en el Colegio Mayor Cisneros,  con varias piezas de la obra No hay pareja perfecta, retransmitiéndose por video streaming, especialmente para Latinoamérica y otras zonas de Misiones Franciscanas. También el 1 de abril se representa a beneficio de la Asociación española contra el cáncer, impulsando el proyecto granadino "Dentro de mí." Y el 30 de abril Casi Siempre ayuda a recaudar más de 12.000 € con su puesta en escena en Alcalá la Real, cuna del autor, a través de Cáritas diocesana de Jaén y su Campaña de Ayuda al pueblo de Ucrania. Por fin la obra Tuya es mi sangre se estrena el 4 de marzo de 2022 para El teléfono de la Esperanza, reponiéndose el 13 de mayo para la Fundación Agua de Coco, que ayuda a proyectos humanitarios en el sur de África.

Obras 

 Impacto nutricional de la cirugía sobre el paciente pediátrico. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, 1991 ISBN:84-338-1328-5
 Relatos de amor y fango. Editorial Alhulia, 2003.ISBN:84-96083-12-8

 El tercer nido. Editorial Alhulia, 2004. ISBN:84-96083-45-4
 Sucaelo, donde nace la memoria. Editorial Formación Alcalá, 2006 ISBN:84-85539-64-8
 Autopsia de la novela negra: todo lo que necesita saber para escribir género negro. Editorial Berenice-Almuzara, 2007 ISBN:978-84-96756-26-7
 Casi siempre brilla el sol. Colección de relatos. Expte: GR-00595-2007
 Casi siempre brilla el sol. Libreto para obra teatral musical homónima, estrenada el 20 de enero de 2010. Expte: GR 109-09.
 La noche antes del Día. (2010) Obra teatral musical representada con varios fines filantrópicos en honor a San Vicente de Paúl. Expte:GR 371-10.
 Libélula y Pecado. (2010) Obra teatral musical estrenada el 16 de diciembre de 2010 en Aula Magna, Facultad de Medicina. UGR. Expte: GR-557-10.
 Tratado de Pediatría Extrahospitalaria. 2ª Edición (Coeditor y coautor) Editorial Ergon, Madrid, 2011. ISBN obra completa: 978-84-8473-797-1 ISBN Tomo I: 978-84-8473-798-8 ISBN Tomo II: 978-84-8473-799-5).
 No hay santos de madera. (2012). Obra teatral musical registrada y no estrenada. Expte: GR 379-12.
 Niño malcomedor e hiperactivo. Capítulo de "Experiencias en Nutrición Infantil. El niño malcomedor. Abordaje en Atención Primaria". ISBN: 978-84-15351-36-8 Ed. Ergon (Madrid) 2012.
  Penúltima Navidad en Los Cárpatos. (2012) Obra teatral musical estrenada el 30 de diciembre de 2012 en la Biblioteca Pública de Andalucía, en Granada. Expte: GR-295-12.
  Francisco y Conchita: De la Alhambra al cielo. Musical estrenado en Teatro Isabel la católica, el 10 de octubre de 2013 a beneficio de la Asociación para la Solidaridad, y repetido el 29 de octubre de 2014.
 Destino a Marte. Obra teatral. Estrenada en Casa de la Cultura de Albolote, Granada, el 15 de febrero de 2014.
 Siete fantasmas y medio. Comedia estrenada en el Centro Cívico "José Tamayo" de Granada, el 21 de febrero de 2015. Expte: GR 98-15.
 La viuda de Cástaras. Tragicomedia de posguerra alpujarreña. Teatro Isabel la Católica, 28 de octubre de 2015. Expte: GR 313-15.
 Fray Leopoldo, el Musical Obra teatral musical en honor del beato Fray Leopoldo de Alpandeire. Expte: GR-19-14.
 ¡Empátame... por amor! Comedia de bodas de plata de una alocada promoción. Estrenada en Teatro Isabel La Católica, 4 de mayo de 2016. Expte: GR 225-16
 Cuatro presos para un perdón. Tragicomedia de ambiente carcelario. Expte: GR 225-16.
 No hay pareja perfecta. Piezas humorísticas teatrales sobre el mundo de la pareja. Expte: GR 107-18.
Teatro Casi Siempre. Obra literaria. Doce obras teatrales estrenadas en Granada entre 2010 y 2018. ISBN 978-84-09-04853-3. Depósito Legal GR 1137-2018
Teatro 2020. Trilogía que incluye: Otoño Súbito, Tuya es mi sangre, y Más Allá del Acá. Depósito Legal: GR 245-2020
Teatro 2021.  Vecinos de cólera. Las Locas de Montepulciano. ¡Embárcame Noé!  Dep. Legal: GR 1281-2021

Referencias

Enlaces externos 
 Pediatra en Granada, blog de consejos de salud infanto-juvenil de Víctor Bolívar.
 Esenturas, blog de senderismo de Víctor Bolívar.

Pediatras de España
Escritores de la provincia de Jaén
Dramaturgos de Andalucía
Escritores de Granada
Alumnos de Medicina de la Universidad de Granada
Nacidos en Alcalá la Real